Alvis steht für:
 Alvis Cars, Fahrzeughersteller

Geographie:
 Alvis Branch, Fluss im US-Bundesstaat Alabama
 Alvis Creek, Fluss im US-Bundesstaat Minnesota

Personen:
 Alvis als Vorname, siehe Elvis (Vorname)
 Hayes Alvis (1907–1972), US-amerikanischer Jazz-Bassist und Swing-Tubist
 Norm Alvis (* 1963), US-amerikanischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Alvise
 Elvis